Монреаль Экспос в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 12
 Поражений: 12
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 129

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 104
 Очков пропущено: 87

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 138

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 140

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 120

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

  
МЛБ в сезоне 1997